Casello Ferroviario ima više značenja:
 Casello Ferroviario, Como
 Casello Ferroviario, Milano